Lagercrantz ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Lagercrantz (1887–1924), schwedischer Sportschütze
 David Lagercrantz (* 1962), schwedischer Journalist und Schriftsteller
 Eliel Lagercrantz (1894–1973), finnischer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Floyd Lagercrantz (1915–1977), schwedischer Fußballspieler
 Marika Lagercrantz (* 1954), schwedische Schauspielerin
 Olof Lagercrantz (1911–2002), schwedischer Schriftsteller 
 Otto Lagercrantz (1868–1938), schwedischer Klassischer Philologe
 Rose Lagercrantz (* 1947), schwedische Schriftstellerin
 Sture Lagercrantz (1910–2001), schwedischer Ethnograph und Professor